10-й выпуск Тура Швейцарии — шоссейной многодневной велогонки по дорогам Швейцарии. Гонка проводилась с 13 по 20 июля 1946 года. Победу одержал итальянский велогонщик Джино Бартали.

Маршрут 
Гонка состояла из 9 этапов, общей протяженностью 1845 километров.

Итоговое положение

Ссылки 
Официальный сайт
Тур Швейцарии 1946 на FirstCycling

1946 год в велоспорте
Спорт в Швейцарии в 1946 году
Июль 1946 года